Zié Diabaté est un footballeur ivoirien, né le  à M'Pody. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur ivoirien
Joueur du Dinamo Bucarest
Joueur du Dijon FCO
Joueur du Standard de Liège
Joueur du KAA La Gantoise
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur du Nîmes Olympique
Joueur du Chamois niortais FC
Naissance en Côte d'Ivoire
Naissance en mars 1989